Rancho Alegre (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Rancho Alegre (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná